Guinan steht für:
 Guinan, Kreis im Autonomen Bezirk Hainan der Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai

Guinan ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Guinan, US-amerikanischer Astrophysiker
 Francis Guinan, US-amerikanischer Schauspieler
 Megan Guinan, US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin

ferner:
 Guinan, Figur aus Star Trek, siehe Figuren im Star-Trek-Universum#Guinan